Аллсвенскан 1975 — 51-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1975 року розпочався 12 квітня й завершився 26 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1975 у шведському спорті